Die ASB Classic 2004 waren ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Auckland. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 2. bis 10. Januar 2004 statt.

Im Einzel gewann Eleni Daniilidou gegen Ashley Harkleroad mit 6:3 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Mervana Jugić-Salkić / Jelena Kostanić mit 7:66, 3:6 und 6:1 gegen Virginia Ruano Pascual / Paola Suárez.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Auckland